Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1981, die neunundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand in Montevideo, Uruguay statt, das zum sechsten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum neunten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1981.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1981

1981
Sportveranstaltung in Montevideo
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1981